«Карлсон, который живёт на крыше» () — шведско-норвежская анимационная кинолента, снятая режиссёром Вибеке Идсё.

Сюжет 
Экранизация популярной трилогии о Малыше и Карлсоне по мотивам всех 3 частей в одном фильме.

Роли озвучивали 
 Бёрье Альстедт — Карлсон
 Вильям Сведберг — Малыш (Сванте Свантессон)
 Пернилла Аугуст — мама
 Аллан Свенссон — папа
 Маргарета Крок — фрекен Бок
 Нильс Эклунд — дядя Юлиус (Фаброре Юлиус)
 Магнус Харенстам — Филл
 Лео Магнуссон — Боссе (Боссе Свантессон)
 Эллен Экдаль — Бетан (Бетан Свантессон)
 Грета Рехлин — Гунилла
 Джонатан Скифс — Кристен
 Стив Кратц — пожарный
 Мария Ридберг — учительница
 Пер Сандборг — телеведущий
 Брассе Брэннстрём — Рулле

Русский дубляж 
Мультфильм дублирован объединением «Мосфильм-Мастер» на производственно технической базе киноконцерна ''Мосфильм'' по заказу кинокомпании «Пан Терра» и ''Люксор'' в 2002 году.

 Режиссёры дубляжа: Леонид Белозорович и Всеволод Кузнецов

Роли дублировали 
 Сергей Безруков — Карлсон
 Татьяна Канаева — Малыш (Сванте Свантессон)
 Елена Соловьева — мама
 Александр Котов — папа
 Сергей Чекан — дядя Юлиус (Фаброре Юлиус)
 Андрей Бархударов — Филл
 Александр Комлев — Боссе (Боссе Свантессон)
 Жанна Никонова — Бетан (Бетан Свантессон)
 Денис Беспалый — телеведущий
 Александр Груздев — Рулле

В эпизодах 
 Павел Сметанкин
 Даниил Эльдаров

Релиз 
Премьера в Швеции и Норвегии состоялась 27 сентября 2002 года. А в России 27 декабря 2002 года. В Украине 27 февраля 2003 года.

Другие названия 
  Karlsson på taket, Astrid Lindgrens Karlsson på taket
  Karlsson on the Roof
  Карлсон, который живёт на крыше, Карлсон, который живёт на крыше
  Karlsson på taget
  Karlsson vom Dach
  やねの上のカールソン
  Karcsi a háztetőn
  Karlsson katuselt
  Karlsson de les teulades
  Karlsson z dachu
  Карлсон, який мешкає на даху
  Karlsson no Telhado

Телесериал 
На основе мультфильма был создан анимационный телесериал с одноимённым названием.

Примечания

Ссылки 
 

Фантастические фильмы 2002 года
Мультфильмы 2002 года
Фантастические мультфильмы Швеции
Фильмы Швеции в жанре фэнтези
Фильмы Норвегии в жанре фэнтези
Экранизации шведских литературных произведений
Фильмы Швеции 2002 года
Полнометражные мультфильмы